Александр Юрьевич Тычков (Ясная Поляна, Кузнецкий район, Пензенская область, РСФСР, СССР) — российский ученый в области разработки устройств медицинского назначения. Доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектроника и радиоэлектронные аппараты» ПГУ. 

Заместитель директора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований ПГУ с 2015 года.

Биография 
Родился 3 октября 1987 года в селе Ясная Поляна Кузнецкого района Пензенской области.

В 2009 году окончил ПГУ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

В ПГУ работает с 2008 г.:
С 2012 по 2014 гг. работал доцентом кафедры «Информационно-измерительная техника» ПГУ.

С 2012 по 2015 гг. был директором студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора ПГУ.

С 2015 гг. является заместителем директора научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований; с 2017 года заведует научно-технологической лабораторией «Биомедицинские и когнитивные технологии».

Научная деятельность 

В 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по теме «Системы и алгоритмы помехозащищенной обработки кардиографической информации на основе преобразования Гильберта-Хуанга».

В 2019 году защитил докторскую диссертацию по теме «Способы и системы определения сигнальных маркеров психогенных психических расстройств».

Область научных интересов: цифровая обработка биомедицинских сигналов и данных, разработка устройств медицинского назначения.

Публикации 
Автор более 200 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 4 учебных пособий, более 40 публикаций в журналах ВАК и более 50 публикации индексируемой в Scopus и Web of Science, более 30 патентов и свидетельств на изобретения.

Некоторые труды:

 Алимурадов А.К., Тычков А.Ю., Чураков П.П., Агейкин А.В., Кузьмин А.В., Митрохин М.А., Чернов И.А. Способ повышения эффективности сегментации речь/пауза на основе метода декомпозиции на эмпирические моды // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 2 (58). С. 24-43.
 Тычков А.Ю., Каткова К.А. Технологии проектирования систем обеспечения альтернативной энергии // Вестник Пензенского государственного университета. 2021. № 2 (34). С. 93-101.
 Тычков А.Ю., Волкова К.Ю., Киселева Д.В., Родионова Е.А. Обзор систем виртуальной реальности // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2020. № 2 (54). С. 3-13.
 Тычков А.Ю., Алимурадов А.К., Чураков П.П., Агейкин А.В. Разработка виртуальных медицинских симуляторов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2018. № 2 (26). С. 122-129.
 Тычков А.Ю., Алимурадов А.К., Чураков П.П. Метод адаптивной обработки сигналов для диагностики органов речевого аппарата // Измерительная техника. 2016. № 5. С. 26-29.
 Артемов И.И., Буц В.П., Горячев Н.В., Кочегаров И.И., Миронов В.А., Прошин А.А., Тычков А.Ю., Галан С.Е., Бабкин И.Ю. Проектирование лабораторного реактора проточного синтеза на основе методологии построения информационно-измерительных и управляющих систем  //  Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2016. № 4 (40). С. 73-82.

Патенты на изобретения 
 Тычков А.Ю., Алимурадов А.К., Шакурский А.И., Акчурин Р.Р., Чураков П.П. Мобильный терминал комплексной оценки состояния здоровья: патент на полезную модель RU 176527 U1, 22.01.2018. 
 Тычков А.Ю., Алимурадов А.К., Чураков П.П. Способ адаптивной обработки речевых сигналов в условиях нестабильной работы речевого аппарата: патент на изобретение RU 2582050 C1, 20.04.2016.  
 Тычков А.Ю., Лушникова Д.А., Безбородов А.В. Терминал здоровья «Health point»: патент на промышленный образец RU 92990, 16.05.2015. 
 Бодин О.Н., Тычков А.Ю., Кузьмин А.В., Давыдова А.А. Способ определения контура сердца на флюорографических снимках: патент на изобретение RU 2478337 C2, 10.04.2013. Заявка № 2011104224/28 от 08.02.2011. 
 Бодин О.Н., Кривоногов Л.Ю., Тычков А.Ю., Чураков П.П. Устройство для регистрации электрокардиосигналов: патент на изобретение RU 2452364 C1, 10.06.2012.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте научного управления ПГУ pnzgu.ru, 29.08.2021.
 Личный кабинет пользователя ЭИОС ПГУ, lk.pnzgu.ru, 29.08.2021.
 Александр Тычков: «Мы готовим специалистов, которые будут продвигать новые технологии», penzavzglyad.ru, 10.09.2021.
 Tychkov, A. Yu. Список публикаций на портале Scopus 
 Тычков Александр Юрьевич. Список публикаций на портале eLIBRARY.ru 

Выпускники Пензенского университета
Преподаватели Пензенского государственного университета
Изобретатели России
Доктора технических наук